Johann Wetzel kan syfta på bland andra:

* Johann Wetzel (1570–1641), tysk luthersk teolog
 Johann Christian Friedrich Wetzel (1762–1810), tysk filolog
 Johann Caspar Wetzel (1691–1755), tysk hymnolog
 Johann Ludwig Wetzel (1736–1808), tysk bibliotekarie

Se även 
 Johann Karl Wezel (1747–1819), tysk författare